Майен може да се отнася за:

 Майен (Германия) — град в Западна Германия;
 Майен (Франция) — град и община в Северозападна Франция;
 Майен (департамент) – департамент в Западна Франция;
 Майен (окръг) – окръг във Франция;
 Майен (река) – река в Западна Франция;

Вижте също 
 Ян Майен — норвежки остров в Северно море.